

Patronyme 
 Henri Chapu (1833-1891), sculpteur français.

Autres 
 Musée Henri-Chapu, musée consacré au sculpteur Henri Chapu, au Mée-sur-Seine.
 Rue Chapu, voie du  de Paris.